

Automobili 
 Hillman – casa automobilistica britannica fondata da William Hillman

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hillman – villaggio della Contea di Montmorency, Michigan
 Hillman – township della Contea di Montmorency, Michigan
 Hillman – città della Contea di Morrison, Minnesota

Persone 
 Chris Hillman – chitarrista e bassista statunitense
 Darnell Hillman – cestista statunitense
 Harry Hillman – atleta statunitense
 James Hillman – psicoanalista, saggista e filosofo statunitense
 Ronnie Hillman – giocatore di football americano statunitense 
 William Hillman – imprenditore britannico